Гармчашма (река)
 Гармчашма (источник)
 Гармчашма (санаторий)